

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Siy“ beginnt.

Siy 



Siya 
 Siyabi, Ahmed bin Saud al-, Generalsekretär im Direktorat des Großmufti des Sultanats Oman

Siyo 
 Siyoi, Fred, kenianischer Gesundheitspolitiker